Пропекинский лагерь (, ), Лагерь сторонников эстемблишмента или Прокитайский лагерь — совокупность политических партий, организаций, отдельных политиков и активистов Макао, поддерживающих политику и действия центрального китайского правительства и Коммунистической партии Китая как до, так и после Передачи Макао КНР. Главным противником лагеря является Продемократический лагерь. Аналогичный Пропекинский лагерь существует в Гонконге.

Партии и организации, входящие в лагерь

Следующие партии и организации обычно причасляются к Пропекинскому лагерю Макао:

 Союз деловых интересов Макао
 Союз профессиональных интересов Макао
 Ассоциация культуры и спорта Макао
 Объединённая ассоциация граждан Макао
 Новый союз развития Макао
 Союз Макао и Гуандуна
 Альянс за перемены
 Китайская торговая палата Макао
 Общая комиссия Ассоциации рабочих
 Федерация профсоюзов Макао
 Союз развития
 Генеральный союз соседских ассоциаций Макао
 Союз продвижения прогресса

Результаты выборов

Смотрите также
 Пропекинский лагерь (Гонконг)

Политические партии Макао
Макао
Политика Макао
Политика Китая